Riekert ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Riekert (* 1946), deutsche Übersetzerin
 Gottlob Friedrich Riekert (1841–1900), deutscher Reichstagsabgeordneter
 Wilhelm Riekert (1876–1937), deutscher Oberamtmann